Hans Brunow ist der Name folgender Personen:

* Hans Brunow (Schauspieler) (Hans Bruno Bernhard Dehn; 1865–1915), österreichischer Schauspieler und Sänger (Tenor)
 Hans Brunow (Politiker) (1894–1971), deutscher Politiker (DNVP) und Oberkreisdirektor (Landkreis Grafschaft Diepholz)